Koichi Hashiratani (Prefectura de Kyoto, 1961), futbolista japonès
 Tetsuji Hashiratani (Prefectura de Kyoto, 1964), futbolista japonès